Osoby o nazwisku Kurnatowski (Kurnatowska, Kurnatowscy):
 Andrzej Kurnatowski (ur. 1927) – polski lekarz, patomorfolog  
 Andrzej Kurnatowski (ziemianin) (1895-1983) − powstaniec wielkopolski i ziemianin
 Eryk Kurnatowski (1882-1975) − polski ziemianin, wydawca i polityk
 Helena Kurnatowska (1929-2005) - polska polityk i posłanka
 Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934) − polski prawnik, ekonomista i publicysta
 Konstanty Kurnatowski (1878-1966) − litewski teolog i duchowny
 Ludwik Marian Kurnatowski − polski policjant i pisarz
 Ludwika Kurnatowska (1768-1795) − polska szlachcianka
 Maksymilian Kurnatowski (1898-1941) − polski wojskowy
 Maria Kurnatowska (1945-2009) − polska wykładowczyni, polityk, posłanka
 Stanisław Kurnatowski (1929-2015) − polski profesor, archeolog i muzealnik
 Tadeusz Kurnatowski (1887-1940) − polski wojskowy
 Wacław Kurnatowski (1855-1922) − polski ziemianin i działacz niepodległościowy
 Wiktor Kurnatowski (zm. 1846) − polski litograf, konspirator
 Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932-2013) −polska architekt
 Zygmunt Kurnatowski (1778-1858) − polski generał dywizji armii Królestwa Polskiego
 Zygmunt Kurnatowski (1858–1936) – polski ziemianin i działacz gospodarczy
 Zygmunt Kurnatowski-Mielżyński (1909-1940) − polski ziemianin, pilot wojskowy, ofiara zbrodni katyńskiej

Zobacz także:
 Cmentarz rodowy Kurnatowskich w Brudzewie